Chirodisca är ett släkte av insekter. Chirodisca ingår i familjen Caliscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Chirodisca